San José jelentései az alábbiak:

 San José, Costa Rica fővárosa.
 San José, város Kaliforniában (Egyesült Államok).
 San José város Uruguay San José megyéjében
 San José város Guatemalában, Petén megyében
 San Jose város a Fülöp-szigetek egyikén, Mindoro szigeten
 San Jose az Északi-Mariana-szigetek egyikének, Tiniannak legnagyobb települése
 San José település Argentínában, Córdoba tartományban, San Javier megyében
 San José település Argentínában, Entre Ríos tartományban, Colón megyében
 San José település Argentínában, Catamarca tartományban, Santa María megyében
 San José település Argentínában, Buenos Aires tartományban, Coronel Suárez partidóban
 San José Tecate községhez tartozó település Mexikóban
 San José Tlanchinol községhez tartozó település Mexikóban
 San José megye Uruguayban, székhelye San José
 San José pajzstetű, vagy Kaliforniai pajzstetű (Aspidiotus perniciosus Comst.)